Лаутаро Джанетти (; родился 13 ноября 1993 года в Буэнос-Айресе) — аргентинский футболист, центральный защитник «Велес Сарсфилда».

Биография

Клубная карьера 
Джанетти — воспитанник футбольной академии клуба «Велес Сарсфилд». 6 мая 2012 года в матче против «Архентинос Хуниорс» он дебютировал в аргентинской Примере. В первые три сезона редко выходил на поле, с осени 2015 года стал игроком основного состава. 23 апреля 2016 года в игре против «Архентинос Хуниорс» забил свой первый гол в чемпионате страны, ставший единственным в этом матче.

В 2019 году Джанетти стал капитаном «Велеса».

Международная карьера 
В 2013 году Лаутаро в составе молодёжной сборной Аргентины принял участие в домашнем молодёжном чемпионате Южной Америки. На турнире он сыграл в матчах против сборных Чили, Парагвая и Боливии.

Летом 2016 года Джанетти в составе олимпийской сборной Аргентины принял участие в Олимпийских играх в в Рио-де-Жанейро. На турнире он сыграл в матчах против команд Португалии, Алжира и Гондураса.

Достижения 
  Чемпион Аргентины (2): 2012/13, Инисиаль 2012
  Обладатель Суперкубка Аргентины (1): 2013

Примечания

Ссылки 
 Профиль на официальном сайте «Велес Сарсфилда»
 Статистика на Fútbol XXI

Футболисты Аргентины
Футболисты на летних Олимпийских играх 2016 года
Игроки сборной Аргентины по футболу (до 20 лет)
Игроки олимпийской сборной Аргентины по футболу
Игроки ФК «Велес Сарсфилд»